Оливье́ Гурме́ (; род. 22 июля 1963 года, Намюр, Бельгия) — бельгийский (валлонский) актёр, лауреат приза за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале в 2002 году.

Краткие сведения 
Оливье Гурме родился в городе Намюр на юге Бельгии 22 июля 1963 года. Сниматься в кино он начал довольно поздно: первый фильм с его участием вышел в 1990 году (короткометражка «Hostel Party»). В 1995 году Гурме снялся в полнометражном художественном фильме «Y a pas de lézard». В 1996 году вышли в свет и получили широкую известность сразу два фильма с его участием: «День восьмой», где Гурме исполнил небольшую роль, и «Обещание», за роль в котором он был назван лучшим актёром на Намюрском кинофестивале франкоязычных фильмов.

В 2000-х годах Оливье Гурме снялся в таких фильмах, как «Дитя», «Мой сын для меня», «Молчание Лорны», «Однажды в Версале».

Избранная фильмография 

 Сирано. Успеть до премьеры ()
 Один король — одна Франция ()
 Молодой Карл Маркс ()
 Неизвестная ()
 Запах мандарина ()
 Дело СК1 ()
 Гранд Централ. Любовь на атомы ()
 Наблюдатель ()
 Таможня даёт добро ()
 Управление государством ()
 Чёрная Венера ()
  (2010)
  ()
 Однажды в Версале (2009)
 Враг государства № 1: Легенда ()
  (2008)
  (2008) 
 Молчание Лорны (2008)
  ()
 Семена смерти (2007)
  (2007)
 Месть бедняка (2007)
 Мой сын для меня ()
  (2006)
  (2006)
  ()
 Дитя (2005)
 Гильотина (2005)
 Мост искусств ()
  (2004)
  (2004)
 Время волков ()
  (2003)
  ()
  (2002)
 Сын (2002)
  (2002)
  (2002)
 Читай по губам () 
  (2001)
 Возможно ()
 Розетта (1999)
  ()
 Те, кто меня любит, поедут поездом (1998)
 Обещание ()
 День восьмой (1996)

Примечания

Ссылки 

 

Лауреаты премии «Магритт»